Artillerie-Regiment 14 oder Artillerieregiment Nr. 14 steht für: 
* Feldartillerie-Regiment „Großherzog“ (1. Badisches) Nr. 14 der neupreußischen Armee im Deutschen Kaiserreich
 k.u.k. Feldkanonenregiment Nr. 14 der k.u.k. Armee, aufgestellt 1885 in Pozsony
 Artillerie-Regiment 14 (Wehrmacht) der Wehrmacht, aufgestellt 1934 in Naumburg
 Artillerieregiment 14 (Bundeswehr) der Bundeswehr, aufgestellt 1991 in Eggesin-Karpin als Artillerieregiment 80